Уолтер Бэлдри Теммес (; 23 августа 1870, Грейт-Ярмут — 12 января 1952) — британский полицейский и перетягиватель каната, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Теммес участвовал в турнире по перетягиванию каната, в котором его команда заняла третье место.

Ссылки 
 Уолтер Теммес на sports-reference.com 

Перетягиватели каната Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1908 года